Хрушов може бити:

 Хрушов (Рожњава), насељено мјесто у округу Рожњава, Кошички крај, Словачка Република
 Хрушов (Вељки Кртиш), насељено мјесто у округу Вељки Кртиш, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Хрушов (Млада Болеслав), насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република